S&S Worldwide, een Amerikaans bedrijf dat voornamelijk met gas aangedreven pretparkattracties en achtbanen bouwt.
S&S (motoren) is een Amerikaans  bedrijf dat dikke V-twins bouwt die veel op Harley-blokken lijken. Deze motorblokken worden onder andere toegepast door Castle en het herboren merk Indian.